Матросов, жіночий варіант Матросова — російське прізвище.

 Матросов Вадим Петрович (1989—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Матросов Денис Володимирович ( 1972) — російський актор театру і кіно, продюсер, режисер.
 Матросов Ігор Ростиславович (1906—1974) — спеціаліст у галузі техніки промислового рибальства, винахідник.
 Матросов Іван Костянтинович (1886—1965) — радянський винахідник систем залізничних автоматичних гальм.
 Матросов Олександр Матвійович — солдат ЧА, Герой Радянського Союзу.

 Матросова Анастасія Володимирівна ( 1982) — українська дзюдоїстка у напівважкій ваговій категорії. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Матросова Юлія Савеліївна — українська актриса, лауреат Чернігівської обласної премії імені Миихайла Коцюбинського.

Російські прізвища